Ринкон Пердидо има више значења:

 Ринкон Пердидо (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ринкон Пердидо (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику